Helen Glacier kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Helen Glacier (glaciär i Antarktis),

USA 

 Helen Glacier (glaciär i USA), Wyoming, Fremont County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar